Квінт Сульпіцій Камерін Претекстат
 Сервій Сульпіцій Претекстат